USS Oak Hill ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Oak Hill (LSD-7), ein Docklandungsschiff der Ashland-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1969
 USS Oak Hill (LSD-51), ein Docklandungsschiff der Harpers-Ferry-Klasse, in Dienst seit 1996